

Personen met de voornaam Lenny 
Lenny Bruce, een Amerikaans stand-upcomedian
Lenny Davidson, een Brits gitarist, bekend van The Dave Clark Five
Lenny Dee, een Amerikaans dj uit New York, eigenaar van Industrial Strength Records
Lenny Henry, een Brits acteur, entertainer en stand-upcomedian
Lenny Keylard, een Nederlands reggaemuzikant, bij het grote publiek bekend van The Voice of Holland
Lenny Kravitz, een Amerikaans zanger en gitarist
Lenny Krayzelburg, een Amerikaans zwemmer
Lenny Kuhr, een Nederlands zangeres
Lenny Laroux, een Nederlands muzikant
Lennaert Maes, een Vlaams cabaretier
Lenny Wilkens, een Amerikaans basketbaltrainer en voormalig -speler

Fictieve figuren met de naam Lenny 
Lenny, een figuur in de animatiefilm Toy Story
Lenny Leonard, een personage uit de animatieserie The Simpsons

Overige 
Lenny (Debian), de vijfde editie van de softwareverzameling Debian
Lenny (film), een biografische dramafilm uit 1974 onder regie van Bob Fosse
Lenny (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 1990